Depew – località degli Stati Uniti nello Stato di New York
Depew – comune degli Stati Uniti nell'Oklahoma